Голди ():

 Голди — британский музыкант, продюсер, диджей и актёр Клиффорд Джозеф Прайс ().
Фамилия
 Голди, Джон (1793—1886) — шотландский садовод и путешественник.
 Голди, Джордж Таубман (1846—1925) — британский колониальный чиновник.
 Голди, Крэйг (род. 1961) — американский гитарист и автор песен
 Голди, Лесли — британская актриса
Имя
 Голди Хоун () — американская  комедийная актриса.

См. также 
 Goldie
 Лорикет Гольди